Flaksjön kan syfta på:
 Flaksjön, Västmanland i Nora kommun
 Flaksjön, Uppland i Norrtälje kommun
 Flaksjön, Blekinge i Ronneby kommun

Se även
 Flaksjö i Mölndals kommun